La Division 2 1969-1970 è stata la 31ª edizione della seconda serie del campionato francese di calcio, conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere è stato Robert Blanc () con 21 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1970-1971.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Ligue 2